Velutina är ett släkte av snäckor som beskrevs av Fleming 1822. Enligt Catalogue of Life ingår Velutina i familjen Velutinidae, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället familjen Lamellariidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Snäckor
Velutina